Я́рач () — разные значения.

Населённые пункты 
 Ярач (Великопольское воеводство) — село в Оборницком повяте Великопольского воеводства.

Персоналии 
 Ярач, Барбара (род. 1977) — польская шахматистка;
 Ярач, Павел (род. 1975) — польский шахматист;
 Ярач, Стефан (1883—1945) — польский театральный деятель, режиссёр и актёр;
 Ярач, Яцек (род. 1966) — польский спортсмен сумо;